Slovo Melvil má více významů:
 Jan Melvil Publishing – české nakladatelství
 Jurij Melvil – sovětský historik filosofie
 Melvil Dewey – americký knihovník

Související články 
 Melville